Рудольф (Тито) Варнхольц (, ) — немецкий хоккеист (хоккей на траве), вратарь. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 1936 года.

Биография 
Тито Варнхольц родился 17 февраля 1906 года.

Играл в хоккей на траве за «Харвестехудер» из Гамбурга.

В 1936 году вошёл в состав сборной Германии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Берлине и завоевал серебряную медаль. Играл на позиции вратаря, провёл 1 матч, пропустил 1 мяч от сборной Афганистана.

В 1934—1936 годах провёл 10 матчей за сборную Германии.

Умер 12 января 1993 года.

Примечания 

Хоккеисты на траве Германии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1936 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1936 года